Приз Нейсмита лучшему игроку года среди студентов () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая организацией Atlanta Tipoff Club лучшему игроку баскетбольного чемпионата NCAA среди студентов. Приз назван в честь создателя баскетбола Джеймса Нейсмита. Впервые этот трофей был вручён Лью Алсиндору из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в сезоне 1968/69 годов. С сезона 1982/83 годов этот приз стал вручаться и женщинам, первой обладательницей которого стала Энн Донован из университета Старого Доминиона. Современный дизайн награды был разработан только в 1983 году скульптором Мартином Дэйвом из Атланты.

В 1987 году был учреждён приз Нейсмита лучшему игроку среди школьников, кроме того аналогичные награды вручаются тренерам, судьям и людям, оказавшим значительное влияние на развитие баскетбола.

Лишь два игрока, Билл Уолтон и Ральф Сэмпсон, получали эту награду по три раза. У женщин трижды лауреатом премии становились Шерил Миллер и Брианна Стюарт, по два раза трофея удостаивались Кларисса Дэвис, Чамик Холдскло, Дон Стэйли, Дайана Таурази, Сеймон Огастус, Майя Мур и Бриттни Грайнер. Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Зайон Уильямсон выигрывали этот приз, будучи первокурсниками. Чаще других победителями этой номинации становились баскетболисты университета Дьюка (8 раз) и баскетболистки Коннектикутского университета (10 раз). Действующими обладателями этой награды являются Зайон Уильямсон из университета Дьюка и Меган Густафсон из университета Айовы.

Легенда

Обладатели приза среди студентов

Обладатели приза среди студенток

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетбольные награды NCAA‎